Ian Matthews MacDonald (1946) – cantante e chitarrista inglese
Ian Matthews (1971) – batterista inglese
Ian Matthews – attore